Kirschen in Nachbars Garten ist der Titel von:

 Kirschen in Nachbars Garten (1935), Filmkomödie von Erich Engels aus dem Jahr 1935
 Kirschen in Nachbars Garten (1956), Filmkomödie von Erich Engels aus dem Jahr 1956